Il singolare del Warsaw Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Kim Clijsters era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Julia Vakulenko.

Justine Henin ha battuto in finale  Al'ona Bondarenko 6-1, 6-3.

Teste di serie

  Justine Henin (campionessa)
  Kim Clijsters (secondo turno)
  Svetlana Kuznecova (semifinali)
  Jelena Janković (semifinali)

 Nadia Petrova (secondo turno)
 Anna Čakvetadze (quarti di finale)
 Elena Dement'eva (secondo turno)
 Katarina Srebotnik (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Warsaw Open 2007